Кумані, Куманіс () — грецьке прізвище. Походить від назви двох сіл Кумані (Куманіс) у Греції.

Персоналії 
 Микола Кумані (бл. 1730—1809) — російський контрадмірал.
 Михайло Кумані (бл. 1773—1865) — російський адмірал.
 Михайло Кумані (1831—1889) — російський контрадмірал, командир Севастопольського порту і севастопольський градоначальник.

Примітки 

Грецькі прізвища